A Lesson in Romantics är ett musikalbum av Mayday Parade från 2007.

Låtlista
Alla låtar skrivna av Jason Lancaster

 "Jamie All Over" – 3:36
 "Black Cat" – 3:23
 "When I Get Home, You're So Dead" – 3:13
 "Jersey" – 3:29
 "If You Wanted a Song Written About You, All You Had to Do Was Ask" – 4:04
 "Miserable at Best" – 5:20
 "Walk on Water or Drown" – 3:29
 "Ocean and Atlantic" – 3:30
 "I'd Hate to Be You When People Find Out What This Song is About" – 4:01
 "Take This to Heart" – 4:07
 "Champagne's for Celebrating (I'll Have a Martini)" – 3:58
 "You Be the Anchor That Keeps My Feet on the Ground, I'll Be the Wings That Keep Your Heart in the Clouds" – 4:40

Musikalbum 2007